Atil es el nombre de los siguientes lugares:

Atil, municipio del estado de Sonora (México).
Atil, cabecera del municipio homónimo en Sonora (México).
Atil, un río en el desierto de Sonora.
Atil, una fase arqueológica de la cultura de Trincheras.
Atil, antigua capital del janato de Jazaria, en la actual Rusia.